Олексяк () — канадская или славянская фамилия.

Известные носители:</noinclude>
 Олексяк, Джейми (род. 1992) — канадский хоккеист; защитник, брат Пенни Олексяк
 Олексяк, Пенни (род. 2000) — канадская пловчиха, сестра Джейми Олексяка.
 Олексяк, Сергей Михайлович (род. 1971) — российский актёр.

</noinclude>